

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Czyżew – miasto
 Czyżew – wieś w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Sanniki 
 Czyżew – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Rychwał

Inne 
 Czyżew – gmina miejsko-wiejska
 Czyżew – stacja kolejowa

Zobacz też 
 Czyżew Kościelny
 Czyżew-Ruś-Kolonia
 Czyżew-Ruś-Wieś
 Czyżew-Chrapki
 Czyżew-Pociejewo
 Czyżew-Siedliska
 Czyżew-Stacja
 Czyżew-Sutki
 Czyżew-Złote Jabłko
 Dekanat Czyżew